Амарион может означать:
 Амарион — деревня в Греции.
 Амарион (дим) — община (дим) в Греции.